Osoby o nazwisku Bakulin:
 Barbara Bakulin (ur. 1950) – polska lekkoatletka, sprinterka
 Iwan Bakulin (1906–1963) – radziecki dyplomata
 Siergiej Bakulin (ur. 1986) – rosyjski lekkoatleta, chodziarz
 Władimir Bakulin (1939–2012) – radziecki zapaśnik